Адер (округ, Айова)
Адер (округ, Кентуккі)
Адер (округ, Міссурі)
Адер (округ, Оклахома)